Chan kan syfta på:

 Chan – från turkiska eller mongoliska språk härstammande titel med betydelsen "furste" eller "härskare", se khan.
 Chan (buddhism) – kinesiskt namn på den buddhistiska ritningen Zen   
 Chan – kinesiskt familjenamn som efter sitt standardkinesiska uttal skrivs Chen
 Chan – japansk hövlighetsform, se japanska kallelsesätt